Gomba, a gombák rendszertani országához (Fungi) tartozó élőlény
 Gomba, a budapesti Móricz Zsigmond körtér jellegzetes épülete
Földrajz
 Gomba, község Pest megyében
 Gomba, Marcali egyik városrésze
 Nemesgomba, település korábbi elnevezése Szlovákiában, a Nagyszombati kerületben, a Dunaszerdahelyi járásban